Liégeard est un patronyme porté notamment par :

 Gaston Liégeard (1867-1953), photographe et un voyageur-aventurier ;
 Georges-Bénigne Liegeard (1768-1857), préfet des Hautes-Alpes ;
 Jean-Baptiste Liégeard (1800-1887), homme politique français ;
 Stéphen Liégeard (1830--1925), écrivain et poète français.

Homonymie de patronyme